Liudolf van Saksen, de stamvader van de Liudolfingen of Ottonen
Liudolf van Zwaben
Liudolf van Brauweiler
Liudolf van Brunswijk, een graaf van verschillende Friese en Saksische gebieden
Liudolf van Trier, aartsbisschop van Trier